Az 1970-es Australian Open férfi versenyét az amerikai Arthur Ashe az ausztrál Dick Crealy előtt.

Kiemeltek 

  Tony Roche, (Negyeddöntős)
  John Newcombe, (Negyeddöntős)
  Tom Okker, (Negyeddöntős)
  Arthur Ashe, (Bajnok)
  Stan Smith, (Harmadik kör)
  Dennis Ralston, (Elődöntős)
  Nikola Pilic, (Harmadik kör)
  Roger Taylor, (Elődöntős)

  Robert Lutz, (Harmadik kör)
  Ray Ruffels, (Negyeddöntős)
  Allan Stone, (Harmadik kör)
  Dick Crealy, (Döntős)
  William Bowrey, (Harmadik kör)
  John Alexander, (Harmadik kör)
  Gerald Battrick, (Harmadik kör)
  Bob Carmichael, (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1970 a teniszben
Australian Open